Minerva může být:

 Minerva – římská bohyně moudrosti a řemesel, v řecké mytologii Athéna 
 Minerva Motors – belgická automobilka
 Minerva (dívčí gymnázium) – první dívčí gymnázium v Českých zemích a v celém Rakousku (založeno roku 1890 Eliškou Krásnohorskou v Praze)
 Soukromé gymnázium Minerva – soukromé gymnázium sídlící v Praze-Strašnicích, jež je od května 2009 v úpadku
 Minerva (nakladatelství) – české nakladatelství na přelomu 19. a 20. století
 Minerva CZ (nakladatelství) – současné české nakladatelství Minerva CZ s.r.o.
 Minerva (KGI) – systém vysokoškolského vzdělávání v San Franciscu v Kalifornii pod záštitou soukromé školy Kerk Graduate Institut v Claremontu
 Minerva (značka) – značka šicích strojů
 (93) Minerva – planetka hlavního pásu
 Republika Minerva – mikronárod v Tichém oceánu
 Maria Minerva (* 1988) – estonská hudebnice